Ел Андаријего има више значења:

 Ел Андаријего (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Андаријего (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Андаријего (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Андаријего (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику